Hippolyte Moreau (1815-1880) est un prêtre séculier, missionnaire, chanoine et vicaire général canadien.
Hippolyte Moreau est un sculpteur et peintre  français, né à Dijon en 1832 et décédé à Neuilly-sur-Seine en 1927.